Edward Stanley kan syfta på:

Edward Stanley, 3:e earl av Derby (omkring 1508—1572)
Edward Stanley, 11:e earl av Derby (1689—1776) 
Edward Smith-Stanley, 12:e earl av Derby (1752—1834)
Edward Smith-Stanley, 13:e earl av Derby (1775—1851)
Edward Smith-Stanley, 14:e earl av Derby (1799—1869)
Edward Stanley, 15:e earl av Derby (1826—1893)
Edward Stanley, 4:e baron Stanley av Alderley (1839—1925)
Edward Stanley, 17:e earl av Derby (1865—1948)
Edward Stanley, lord Stanley (1894—1938)
Edward Stanley, 18:e earl av Derby (1918—1994)
Edward Stanley, 19:e earl av Derby (född 1962)
Edward Stanley (1639—1694), parlamentsledamot för Lancashire
Edward Stanley (1790—1863), parlamentsledamot för West Cumberland
Edward Stanley (1826—1907), parlamentsledamot för West Somerset och Bridgwater
Edward Stanley (biskop) (1779—1849), biskop av Norwich

Se även
Stanley (efternamn)